Vorderbrühl ist der Name folgender Orte:

 Vorderbrühl (Gemeinde Mödling), Ortsteil von Mödling, Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Vorderbrühl (Gemeinde Bad Erlach), Ortsteil von Bad Erlach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich